Dolphin (Долфін) може значити:

Спорт 

 «Маямі Долфінс» — американський футбольний клуб.
 «Долфін» — ірландський футбольний клуб.

Технології 

 «Dolphin» — файловий менеджер.
 «Dolphin» — емулятор.
 «Dolphin» — браузер.
 Nintendo Dolphin — кодова назва Nintendo GameCube.